Per Ledin kan avse:

Per Ledin (politiker) – direktör och politiker (moderat)
Per Ledin (ishockeyspelare) – svensk ishockeyspelare
Per Ledin (språkvetare) – svensk språkvetare